Филич (, ) — село в Сербии, в общине Нови-Кнежевац, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 161 житель (по переписи 1991 года — 170 жителей).

Демография 
В селе Филич в 2002 году проживало 123 совершеннолетних жителя, средний возраст 37,1 лет (36,1 лет у мужчин и 38,2 лет у женщин). В селе есть 54 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,98.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины